La saison 2011 du Championnat des Îles Salomon de football est la huitième édition de la Telekom S-League, le championnat de première division aux Îles Salomon, qui se dispute en deux phases distinctes. Lors de la phase régulière, les huit formations de l'élite sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. Lors de la phase éliminatoire, elles s'affrontent lors de rencontres en matchs aller et retour. Les deux clubs vainqueurs des deux phases du championnat s'affrontent pour déterminer le représentant salomonais en Ligue des champions de l'OFC.

C'est le Koloale FC, tenant du titre, qui remporte à nouveau le championnat cette saison après avoir terminé en tête de la phase régulière, avec quatre points d'avance sur Solomon Warriors FC et treize sur Kossa FC. Il s’agit du quatrième titre de champion des Salomon de l'histoire du club, qui remporte également le barrage pour la Ligue des champions face à Solomon Warriors.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Phase régulière 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Phase éliminatoire

Barrage pour la Ligue des champions 
Le vainqueur de la phase régulière et celui de la phase éliminatoire s'affrontent pour déterminer le club qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat des Îles Salomon de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2011
Salomon
2011 aux Îles Salomon